IMD kan avse: 

 IMDb – den äldsta och största filmdatabasen på Internet, se Internet Movie Database
 IMD – en väderorganisation i Indien, se India Meteorological Department
 IMD  – en skola i Lausanne, Schweiz, se International Institute for Management Development
 IMD − Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten
 Imd – jättinna i nordisk mytologi, en av Heimdalls nio mödrar